Philip Morris International (PMI, «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ)) () — американская табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет в мире.

До 2008 года ФМИ входила в состав Altria Group, а с 28 марта 2008 года стала независимой компанией.

ФМИ выпускает табачную продукцию на 46 фабриках и реализует их в 180 странах. Наиболее известные производимые марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (табачные стики для электронной системы нагревания табака IQOS).

По состоянию на 2017 год 72,7 % акций компании принадлежит институциональным инвесторам, крупнейшие из которых Capital Group Companies, The Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation, T. Rowe Price.

Штаб-квартира расположена в Лозанне (Швейцария).

История 
Первооснователем корпорации был предприниматель из Лондона , в 1847 году открывший свой первый магазин на Бонд-стрит, где продавались табак и сигареты. В 1881 году сын Филипа Морриса — Леопард Моррис, совместно с партнёром Джозефом Грунебаумом основали Philip Morris & Company and Grunebaum, Ltd.. В 1885 году компания сменила название на Philip Morris & Co., Ltd.. В 1894 году контроль над корпорацией перешел Уильяму Кертису Томсону и его семье, и в 1902 году торговая марка была зарегистрирована в Нью-Йорке. В 1919 году корпорация была приобретена компанией из США и получила регистрационное свидетельство в штате Вирджиния, как Philip Morris & Co., Ltd, Inc.

В 1924 году Philip Morris & Co., Ltd, Inc. начала выпускать сигареты Marlboro. В 1972 году сигаретный бренд Marlboro стал самой продаваемой маркой в мире.

В 1954 году Philip Morris & Co., Ltd, Inc. открыла первый филиал за пределами США Philip Morris (Австралия).

В 1955 году компания выпустила первую «твёрдую пачку».

В 1987 году Philip Morris Companies Inc зарегистрировала компанию Philip Morris International (ФМИ) в качестве операционной.

В 2001 году штаб-квартира корпорации была переведена из Рай-Брук (Нью-Йорк, США) в Лозанну (Швейцария).

27 января 2003 года ФМИ официально изменила своё название на Altria Group. 28 марта 2008 года ФМИ была выведена из Altria и преобразована в независимую группу.

В 2009 году все исследовательские подразделения ФМИ были размещены в новом научном центре в городе Невшатель (Швейцария). Объем инвестиций составил $120 млн.

В 2014 году ФМИ инвестировала более $670 млн в строительство завода по производству стиков для IQOS в Болонье (Италия). Тогда же ФМИ приобрела британскую компанию по производству электронных сигарет NICOCIGS ltd (бренды Nicolites и Vivid).

В 2014 году ФМИ запустила продажи устройства IQOS — электронной системы нагревания табака. Однако использование IQOS не является безвредным и не исключает риски для здоровья, связанные с потреблением табака.

В 2015 году ФМИ запустила продажи электронных сигарет Solaris в Испании и Израиле.

В сентябре 2016 года было завершено строительство завода по производству табачных стиков в Болонье (Италия). Сумма инвестиций в строительство составила 500 млн евро.

В 2018 году ФМИ анонсировала запуск электронных сигарет IQOS MESH — устройство, использующее испарители на сетке и картриджи VEEV с предзаправленной жидкостью.

В августе 2020 года ФМИ представила новый продукт KT&G — lil SOLID — на российском рынке. lil SOLID весит 84 грамма и имеет microUSB порт. Вместо HEETS используются стики Fiit. Устройство похоже на IQOS 3 MULTI, но его хватает на 4 сеанса использования подряд и 20 сеансов всего, а IQOS 3 MULTI рассчитан на 10 сеансов всего.

В мае 2022 года стало известно, что ФМИ ведет переговоры о покупке своего европейского конкурента — компании Swedish Match, производителя бездымного табака и зажигалок «Cricket». Сделку планируется заключить до 30 сентября, ее сумма составит 16 млрд долларов.

Показатели деятельности 
Согласно отчету за 2019 год, ФМИ продала на 114 млрд меньше пачек сигарет по сравнению с 2018 годом. Общий объем продаж сигарет в 2019 году составил 766,4 млрд единиц. Продажи табачных стиков для IQOS выросли на 44,2 %, до 59,7 млрд единиц.

По состоянию на июнь 2020 года общее число совершеннолетних пользователей IQOS в мире достигло 15,4 млн, из которых используют IQOS 11,2 млн.

В 2019 году чистая прибыль компании составила $7,728 млрд. Выручка от продаж составила $77,921 млрд. Во II квартале 2020 года доля рынка ФМИ в мире составила 28 % (без учета рынков КНР и США).

См. также 
 Philip Morris International в России
 IQOS

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Компании Нью-Йорка
Philip Morris International